Automator é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

Qualidade do computador/software que o permite ao programa não apenas processar informações cegamente, mas juntar uma cadeia de ídéias lógicas,tirar conclusões e até imitar pensamentos humanos mais sofisticados.  

Telefonia
Central de atendimento telefônico

en: